Памятный знак отличия «Военный крест Польских вооруженных сил, сражавшихся на Западе» — государственная награда Польской Народной Республики.

История 
Военный крест Польских вооружённых сил, сражавшихся на Западе, учреждён в соответствии с Указом Сейма Польской Народной Республики от 17 мая 1989 года.

Этой награды удостаивались воины-ветераны Польских вооружённых сил на Западе, воевавшие против фашистской Германии в составе войск стран антигитлеровской коалиции.

Поражение в сентябрьской кампании и оккупация страны не сломили в поляках воли к борьбе и свободе. Польский солдат воевал на всех фронтах – во Франции, под Нарвиком, в воздушной битве за Англию, под Монте Кассино и в Северной Африке – на суше, на море и в воздухе.

Описание знака 
Знак отличия представляет собой мальтийский крест с плечами, выполненными в виде стилизованных букв V (Victory). Изготавливался из оксидированного под серебро металла.

На лицевой стороне креста в центральной его части помещено изображение коронованного орла со щитом амазонки в когтях – эмблема Польских Вооружённых сил, носимая на головном уборе.

На оборотной стороне креста надпись в пять строк: 1939 / POLSKIE / SILY ZBROJNE / NA ZACHODZIE / 1945 .

Все надписи и изображения на кресте выпуклые, рельефные.

Размеры креста: 42 х 42 мм, основание 14 мм.

В верхней части креста имеется ушко с кольцом, с помощью которого он крепится к ленте. На лицевую сторону кольца нанесен узор.

Лента военного креста Польских вооруженных сил, сражавшихся на Западе, шелковая муаровая многоцветная шириной 36 мм. Посредине ленты проходит бело-красная полоса (9 мм) по бокам от которой расположены полоски голубого (4,5 мм), чёрного (4,5 мм) и зелёного (4,5 мм) цвета – цвета Воздушных сил, Флота и Армии соответственно.

Каждая кампания, в которой принимали участие Польские вооружённые силы на Западе, обозначалась серебряным накладкой с географическим названием местности:
 NARWIK (Нарвик)
 LAGARDE
 MAICHE-St. HIPPOLYTE
 BITWA O ANGLIĘ (Битва за Англию)
 TOBRUK (Тобрук)
 MONTE CASSINO (Монтекассино)
 ANKONA
 FALAISE-CHAMBOIS (Фалезская операция)
 AXEL
 ARNHEM (Голландская операция)
 BREDA (Бреда)
 BOLONIA (Болонья)
 WILHELMSHAVEN (Вильгельмсхафен)
 DZIAŁANIA BOJOWE LOTNICTWA
 BITWY I KONWOJE MORSKIE (Морские битвы и конвои)

Накладка крепится к ленте. Его ширина 8 мм. Это единственная награда в польской наградной системе с таким оформлением ленты.

Военный крест Польских вооружённых сил, сражавшихся на Западе, носился на левой стороне груди после креста Узников фашистских концлагерей.

См. также 

Кресты Польши